Oehri ist der Familienname folgender Personen:

 Donath Oehri (* um 1960), liechtensteinischer Politiker
 Egon Oehri (* 1940), liechtensteinischer Mittelstreckenläufer
 Georg Oehri (1905–1987), liechtensteinischer Politiker (FBP) 

 Judith Oehri (* 1968), liechtensteinische Politikerin
 Ralf Oehri (* 1976), liechtensteinischer Fußballspieler
 Yves Oehri (* 1987), liechtensteinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Oeri
 Oerie,  Ortsteil von Pattensen, Niedersachsen